Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Marsh (ang. Marsh Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Surry
 Marsh  (ang. Marsh Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
Osoby:
 Othniel Charles Marsh – amerykański paleontolog
 Michael Marsh – amerykański lekkoatleta